Зорька китайская () — дневная бабочка из семейства белянок (Pieridae).

Описание 

Длина переднего крыла 17—21 мм. Размах крыльев 40—45 мм. Бабочки из Приморья отличаются от японских более мелкими размерами. Вершинная часть передних крыльев сильно вытянута и заострена. Основной фон крыльев белый. У вершины передних крыльев у самцов имеется небольшое оранжевое пятно, окантованное чёрным ободком. Нижняя сторона крыльев несет на себе мраморный рисунок из буроватых и зеленых полей на белом фоне.

Ареал и местообитание 
Обитает в Южном Приморье (к северу по долине реки Уссури до Хабаровска), Китае, Корее, Японии. Населяет опушки лесов, просеки, поляны широколиственных лесов, сухие низкотравные луга, долинные луга в широколиственных и смешанных лесах, пустыри вблизи населённых пунктов, приморские луга.

Биология 
Время лёта бабочек в Приморье, где развивается только одно поколение припадает на май—июнь. В Корее за год развивается 2 поколения, лёт бабочек второго поколения отмечается в августе.

Жизненный цикл 
Яйцо овальное, белого цвета, позже — оранжевого. Откладываются самкой по одному на цветоножки и стручки. Из растений семейства крестоцветных китайская зорьки отдает предпочтение крупке дубравной. Молодые гусеницы охристого цвета с черной головой. Гусеница с многочисленными черными точках и короткими полосками, с белой линией у дыхалец. Питается семенами в стручках, почками и стеблями. Куколка коричневая с длинным выростом на головном конце.

Примечания 

Белянки
Животные, описанные в 1866 году
Насекомые Азии